Rockström ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Rockström (* 1965), schwedischer Resilienzforscher
 Niklas Rockström (* 1968), schwedischer Drehbuchautor